Super Cub steht für:

 Super Cub, Schul- und Aufklärungsflugzeug, siehe Piper PA-18
 Honda Super Cub, Motorrollermodell
Super Cub, eine japanische Light-Novel-Serie